Araçarier (Pteroglossus) är ett släkte med fåglar i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar som förekommer i Latinamerika. Släktet araçarier omfattar 11–16 arter, beroende på auktoritet:
 Saffransaraçari (P. bailloni)
 Grön araçari (P. viridis)
 Skriftaraçari (P. inscriptus)
 "Humboldtaraçari" (P. [i]. humboldti) – urskiljs som egen art av Birdlife International
 Halsbandsaraçari (P. torquatus)
 Strimnäbbad araçari (P. sanguineus) – behandlas ofta som underart till torquatus
 Bleknäbbad araçari (P. erythropygius) – behandlas ofta som underart till torquatus
 Eldnäbbsaraçari (P. frantzii)
 Svarthalsad araçari (P. aracari)
 Brunörad araçari (P. castanotis)
 Flerbandad araçari (P. pluricinctus)
 Vitnäbbad araçari (P. azara)
 Brunnäbbad araçari (P. mariae) – behandlas ofta som underart till azara
 Krushuvad araçari (P. beauharnaesii)
 Rödnackad araçari (P. bitorquatus)
 "Västlig rödnackad araçari" (P. [b.] sturmii) – urskiljs som egen art av Birdlife

Referenser

Externa länkar

Tukaner